Priniás är en ort i Grekland.   Den ligger i prefekturen Nomós Irakleíou och regionen Kreta, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Aten. Priniás ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Priniás är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gyristh,  meter över havet,  km nordväst om Priniás. Runt Priniás är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gázi,  km norr om Priniás. Trakten runt Priniás består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter på Kreta